Echemus är ett släkte av spindlar som beskrevs av Simon 1878. Echemus ingår i familjen plattbuksspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Plattbuksspindlar
Echemus